La moglie di sua eccellenza, film diretto da Augusto Genina (1913)
La moglie di sua eccellenza, film diretto da Edoardo Bencivenga (1921)